Уиндер, Джон Генри - американский военный, генерал армии Конфедерации
 Уиндер, Чарльз - американский стрелок, чемпион летних Олимпийских игр, майор.
 Уиндер, Чарльз Сидни - американский военный, генерал Армии Конфедерации.
  - американский генерал, участник англо-американской войны.